Pienas (dt. Milch) steht für:

 Kauno pienas, ehemaliges Kombinat in Kaunas 
 Žemaitijos pienas, ein litauischer Molkerei-Konzern in Telšiai